

Ла-Джоя — місто, штат Техас
 Ла-Джоя — переписна місцевість, штат Нью-Мексико